Calda – sensazione di calore
 Alberto Calda – politico italiano
 Luigi Calda – calciatore italiano

Pagine correlate
 Caldo